Příjmení Abramović nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Boško Abramović (1951–2021) – srbský šachista a šachový velmistr
 Marina Abramović (* 1946) – srbská umělkyně
 Roman Abramovič (* 1966) – ruský podnikatel a politik